Geografia:
 Torrent de Bosoms (Berguedà), corrent fluvial de la comarca del Berguedà
 Torrent de Bosoms (Guixers), corrent fluvial de la comarca del Solsonès